Исландия на летних Олимпийских играх 2008 была представлена Олимпийским комитетом Исландии (ОКИ). В Олимпиаде участвовало 29 исландских спортсменов. 15 из них — мужская сборная Исландии по гандболу, выигравшая единственную серебряную медаль сборной на этой Олимпиаде.

Награды

Серебро

Состав сборной

Бадминтон 

Женщины

Гандбол 

Мужская сборная
Мужская сборная Исландии по гандболу завоевала серебряную медаль Олимпиады в составе: Александер Петерссон, Арнёр Атласон, Асгейр Ёрн Хальмгриссон, Бьёргвин Палл Густавссон, Гудьён Валур Сигурдссон, Хрейдар Гудмундссон, Ингимундур Ингимундарсон, Логи Элдон Гейрссон, Олафур Стефанссон, Роберт Гуннарссон, Сигфус Сигурдссон, Снорри Стейнн Гудьёнссон, Стурла Асгейрссон, Сверре Андреас Якобссон.

Запасные: Бьярни Фритцсон

Групповой этап

Всё время Китайское стандартное время (UTC+8)

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Плавание 

Спортсменов — 8
Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Исландского олимпийского комитета 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2008 год в Исландии